Ма́лакай Флинн (; род. 10 мая 1998 года в Такоме, штат Вашингтон, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Торонто Рэпторс». Играет на позиции разыгрывающего защитника. На студенческом уровне выступал за команды университета штата Вашингтон «Вашингтон Стэйт Кугарс» и университета штата Калифорния в Сан-Диего «Сан-Диего Стэйт Ацтекс». На драфте НБА 2020 года он был выбран под двадцать девятым номером командой «Торонто Рэпторс».

Профессиональная карьера

Торонто Рэпторс (2020—настоящее время) 
Флинн был выбран под 29-м номером на драфте НБА 2020 года командой «Торонто Рэпторс». 26 ноября Флинн подписал контракт новичка с Торонто, рассчитанный на 4 года. 23 декабря 2020 года дебютировал в НБА, выйдя со скамейки запасных, сыграв 1 минуту в поражении от «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 99—113. 8 января 2021 года Флинн набрал 12 очков, ставших для него первыми в НБА, 5 подборов и 2 передачи за 17 минут в победе над «Сакраменто Кингз» со счётом 144—123.

Статистика

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Вашингтон Стэйт Кугарс
 Профиль на сайте Сан-Диего Стэйт Ацтекс

Баскетболисты США
Игроки «Сан-Диего Стэйт Ацтекс» (баскетбол)
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Рэпторс 905»